Курса́н-ан-От () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эрви-ле-Шатель. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10107.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к юго-востоку от Парижа, в 110 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 99 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 70 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 50 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 50 активных работали 45 человек (21 мужчина и 24 женщины), безработных было 5 (3 мужчины и 2 женщины). Среди 20 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об